Obed désigne notamment :
 Obed, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Orle, comitat de Zagreb ;
 Obed, une communauté dans la province d’Alberta au Canada ;
 l'Obed, un cours d'eau américain, coulant dans le Tennessee ;
 Obed, personnage biblique, fils de Booz, père de Jessé et par conséquent grand-père du roi David ;
 Elisha Obed (1952-2018), boxeur bahamien.